Гаджи́ Мусли́мович Гаджи́ев (р. 28 октября 1945, Буйнакск) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер России. Олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле. Кандидат педагогических наук. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Биография 
По национальности — аварец. Родился в рабочей семье, заниматься футболом начал в детской команде «Спартак» из Хасавюрта. За недолгую игровую карьеру играл за ленинградские «Спартак» и «Скороход» из КФК. Из-за сильной близорукости вынужден был закончить карьеру футболиста и в 20 лет стал работать тренером.

Вернувшись в Хасавюрт, Гаджиев начал работать тренером в местной ДЮСШ. После того как его воспитанники сумели проявить себя на первенстве Дагестана, он в 1972 году был приглашён на работу в махачкалинское «Динамо», имевшее статус главной команды республики, став исполняющим обязанности главного тренера. Уже в следующем сезоне он стал полноценным главным тренером. Работая в «Динамо», которое выступало во второй лиге, Гаджиев отчислил 15 игроков за нарушение спортивного режима, заменив их игроками с производственных коллективов. В результате этого команда с конца турнирной таблицы поднялась в середину.

В 1976 году Гаджиев был направлен в учиться в Москву в Высшую школу тренеров (ВШТ). После её окончания в 1977 году защитил диссертацию, став кандидатом педагогических наук. Гаджиеву было предложено вернуться в махачкалинское «Динамо», став ассистентом Евгения Горянского, однако он отклонил это предложение, предпочтя работу младшим научным сотрудником во Всесоюзном НИИ физкультуры, в котором работал в 1978—1980 годах. В то же время Гаджиев начал работать в Федерации футбола СССР, являясь членом комплексно-научной группы сборных команд СССР, руководителем комплексно-научной группы ЦСКА (с 1980 по 1984 годы), тренером сборной СССР по работе с игроками ЦСКА (с 1982 по 1984 годы), тренером сборной СССР по учебно-тренировочному центру сборных команд в Новогорске (с 1985 по 1986 годы).

В 1983 году Гаджиев вернулся к тренерской работе, войдя в штаб «Нефтчи» Баку, в котором проработал два года.

В 1986 году вошёл в тренерский штаб олимпийской сборной СССР, став помощником главного тренера Анатолия Бышовца. В скором времени между тренерами установились дружеские отношения. В 1988 году они привели команду к золотым медалям Олимпийских игр в Сеуле, переиграв в финале сборную Бразилии, ведомую Бебето и Ромарио. После того как в 1990 году Бышовец возглавил основную сборную СССР, Гаджиев вновь занял пост помощника главного тренера и в этом статусе отправился на Евро-1992. Отборочный турнир сборная СССР прошла без поражений, опередив сильную команду Италии, а на решающие матчи отправилась уже сборная СНГ, которая дважды сыграв вничью с немцами и голландцами, крупно уступила шотландцам и покинула турнир после группового этапа. После этого тренерский штаб сборной ушёл в отставку.

С 1992 по 1997 Гаджиев неизменно входил в тренерский штаб молодёжной сборной России, работая с Борисом Игнатьевым и Михаилом Гершковичем. В 1997 году он стал тренером сборной России, а с 24 июля по 20 декабря 1998 вновь работал под руководством Бышовца. После того как сборная России проиграла шесть матчей подряд с общим счётом 5:14, весь тренерский штаб был уволен.

13 марта 1999 года Гаджиев стал главным тренером махачкалинского «Анжи», который выступал в первом дивизионе. Для него это стал первым опытом самостоятельной тренерской работы за последние 24 года. Уже в первом же сезоне команда впервые в истории вышла в высший дивизион. В следующем году команда, имеющая скромные финансовые возможности, состоящая преимущественно из местных игроков, начала бороться за медали. На своём поле махачкалинцы уступили лишь однажды — действующему чемпиону страны московскому «Спартаку», а всего за сезон потерпели восемь поражений. Для того, чтобы завоевать бронзовые медали чемпионата «Анжи» было достаточно не проиграть в заключительном матче московскому «Торпедо». До конца второго тайма сохранялся счёт 1:1, однако в добавленное время судья назначил неоднозначный пенальти за игру рукой. Пенальти был реализован, и подопечные Гаджиева заняли четвёртое место, что тем не менее было большим успехом и давало путёвку в Кубок УЕФА. По итогам 2000 года Гаджиев был признан РФС лучшим тренером года.

Успехи команды продолжились и в следующем году, когда весной 2001 года «Анжи» вышел в финал Кубка России. В решающем матче подопечные Гаджиева встречались с московским «Локомотивом». На 90-й минуте полузащитник махачкалинцев Нарвик Сирхаев открыл счёт, но на исходе компенсированного времени Заза Джанашия забил ответный гол и перевёл игру в дополнительное время, которое победителя не выявило. В серии пенальти победил «Локомотив». Ещё в конце 2000 года здоровье Гаджиева несколько пошатнулось (некоторое время его неофициально подменял Анатолий Бышовец) и 28 июля 2001 года он покинул должность главного тренера.

Взяв небольшую паузу, Гаджиев возглавил японский клуб «Санфречче Хиросима», сменив другого российского тренера Валерия Непомнящего, но особых успехов не достиг и был уволен через два месяца.

14 января 2003 года Гаджиев вернулся в «Анжи», который на тот момент уже покинул высший дивизион. По итогам первенства первого дивизиона «орлы» заняли лишь 6-е место.

Следующий этап тренерской карьеры Гаджиева был связан с самарскими «Крыльями Советов», которые он возглавил 23 ноября 2003 года. Имея неплохие возможности для выбора игроков и организации работы, Гаджиев уже в следующем сезоне привёл клуб к лучшему результату в его истории: команда завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице, лишь на пять очков отстав от ставшего чемпионом «Локомотива». Кроме того, клуб дошёл до финала Кубка России, по ходу турнира выбив из него «Зенит» и ЦСКА. Однако в решающем матче команду Гаджиева вновь постигла неудача: будучи фаворитом матча с грозненским «Тереком», выступавшим в первом дивизионе, самарцы пропустили единственный гол на второй добавленной к матчу минуте. Следующие два сезона «Крылья Советов» провели менее успешно (14-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно), а в квалификации Кубка УЕФА удалось уверенно пройти БАТЭ и остановиться в шаге от группового этапа, лишь по правилу выездного гола уступив АЗ (с общим счётом 6:6). 28 ноября 2006 года после трёх лет работы Гаджиев покинул самарский клуб.

24 мая 2007 года Гаджиев возглавил раменский «Сатурн», сменив на посту Владимира Вайсса. На момент назначения «чёрно-синие» располагались на 10-м месте в турнирной таблице, однако под руководством Гаджиева значительно прибавили и завершили сезон на 5-м месте — рекордном в истории клуба. Футболисты «Сатурна» прямо повлияли на исход чемпионской гонки: в рамках 28-го тура они принимали лидера чемпионата московский «Спартак», матч с которым завершился со счётом 0:0. Этот результат позволил выйти в лидеры чемпионата «Зениту», с которым «Сатурн» встречался в заключительном туре. Несмотря на упорное сопротивление «чёрно-синих», матч завершился минимальной победой петербуржцев и их победой в чемпионате. По итогам 2007 года РФС вновь признал Гаджиева лучшим тренером года. Однако уже в середине следующего сезона, 8 августа 2008 года Гаджиев и его старший тренер Борис Игнатьев были отправлены в отставку из-за снижения результатов команды.

19 апреля 2010 года Гаджиев возобновил тренерскую карьеру, в третий раз за карьеру возглавив «Анжи», который только вернулся в премьер-лигу, сменив на посту Омари Тетрадзе. Под руководством Гаджиева «орлы» финишировали на 11-м месте, избежав борьбы за выживание. В январе 2011 года владельцем «Анжи» стал миллиардер Сулейман Керимов, который начал собирать в команде звёздных игроков (в числе которых были Роберто Карлос, Юрий Жирков и Самюэль Это’о) и поставил задачу попасть в еврокубки. 29 сентября 2011 года Гаджиев был освобождён от занимаемой должности. На тот момент махачкалинцы шли на седьмом месте в турнирной таблице, однако в трёх последних матчах сумел выиграть лишь однажды. Сам Гаджиев отбывал четырёхматчевую дисквалификацию после того, как в перерыве матча с московским «Динамо» сломал дверь в судейскую комнату.

В июне 2012 года Гаджиев возглавил нижегородскую «Волгу», с которой вёл борьбу за сохранение места в премьер-лиге. В начале зимней паузы в чемпионате России 26 декабря Гаджиев досрочно расторг контракт, чтобы вновь возглавить «Крылья Советов», которые также решали задачу по сохранению прописки в элите. Сезон самарцы завершили на 14-м месте («Волга» в итоге финишировала 12-й). Следующий сезон Гаджиев начал в «крылышках», однако руководил командой лишь в первых четырёх турах.

8 августа 2013 года он в четвёртый раз за карьеру стал главным тренером «Анжи». За несколько дней до этого владелец команды Сулейман Керимов решил резко сократить финансирование команды и продать ряд лидеров. На их место пришли игроки более низкого уровня, которые к тому же не были сыграны. Несмотря на все усилия Гаджиева, «орлы» по итогам сезона заняли последнее, 16-е место и вылетели в ФНЛ. При этом «Анжи» сумел достойно выступить в Лиге Европы, выйдя в плей-офф турнира и выбив в 1/16 финала бельгийский «Генк». В 1/8 финала подопечные Гаджиева встречались с голландским АЗ и уступили со счётом 0:1 по сумме двух матчей. Таким образом «Анжи» сумел повторить лучший результат в еврокубках.

30 декабря 2014 года Гаджиев подписал контракт с клубом «Амкар» сроком до конца сезона, который в дальнейшем был продлён. Больших успехов пермяки не достигли, однако на протяжении нескольких сезонов успешно решали задачу по сохранению места в премьер-лиге. 2 марта 2018 года Гаджиев объявил о своём уходе. При этом, несмотря на разрыв контракта, он присутствовал на первой игре после своего увольнения и консультировал тренерский штаб команды. К тому моменту пермский клуб находился на грани банкротства и по окончании сезона был расформирован.

В 2019 году Гаджиев стал одним из учредителей и президентом клуба «Махачкала», на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское «Динамо».

Достижения 
Наибольшие достижения на клубном уровне:
 3 место в чемпионате России с ФК «Крылья Советов», высшее место в истории клуба (2004)
 4 место в чемпионате России с ФК «Анжи»
 5 место в чемпионате России с ФК «Сатурн», высшее место в истории клуба (2007)
 участие в Кубке УЕФА с «Анжи» (2001) и «Крыльями Советов» (2005)
 выход в финал Кубка России с «Анжи» (2001) и «Крыльями Советов» (2004)
 выход в высшую лигу с «Анжи» (1999)
 в 2000 и 2007 годах признан лучшим тренером России

Личная жизнь 
От первого брака у Гаджиева сын и две дочери. Старший Магди — юрист, занимается бизнесом. Средняя дочь Айна работает врачом, младшая Заира — филолог.

Вторая супруга Елена, училась в Школе телевидения в Останкино. Познакомились в 2002 году. Сыновья Шамиль (род. 26 июля 2005 года) и Муслим (род. 9 октября 2007 года), дочь Надия (род. в августе 2011 года).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Гаджи Гаджиев в программе «Южная трибуна»
 Блог Гаджи Гаджиева о футболе
 Гаджи Гаджиев участник программы Футбольное Братство

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Ленинград
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Динамо» Махачкала
Тренеры ФК «Крылья Советов»
Тренеры ФК «Сатурн» Раменское
Тренеры ФК «Анжи»
Тренеры ФК «Волга» Нижний Новгород
Тренеры ФК «Амкар»
Кандидаты педагогических наук
ФК «Махачкала»